Alassane Ouédraogo – ex calciatore burkinabé
 Ali Ouédraogo – ex calciatore burkinabé
 Cheick Guillaume Ouedraogo – lottatore di arti marziali miste francese
 Dylan Ouedraogo – calciatore burkinabé
 Élodie Ouédraogo – ex ostacolista e velocista belga
 Gérard Kango Ouédraogo – politico burkinabé
 Fulgence Ouedraogo – rugbista a 15 francese
 Idrissa Ouédraogo – regista burkinabé
 Issiaka Ouédraogo – calciatore burkinabé
 Jean-Baptiste Ouédraogo – politico e militare burkinabé
 Kadré Désiré Ouédraogo – diplomatico e politico burkinabé
 Kassoum Ouédraogo – ex calciatore burkinabé
 Philippe Nakellentuba Ouédraogo – cardinale e arcivescovo cattolico burkinabé
 Rahim Ouédraogo – ex calciatore burkinabé
 Rasmane Ouedraogo – attore burkinabé
 Robert Ouédraogo – presbitero e musicista burkinabé
 Youssouf Ouédraogo – politico burkinabé